В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Уильямс ():
 округ Уильямс — штат Огайо
 округ Уильямс — штат Северная Дакота